

Живопис 
 «Полювання на лиса» — картина французького маляра́  (1661—1743), який спеціалізувався на малюванні тварин (переважно собак), натюрмортах та сценах полювання.

Фільми 
  : «Полювання на лиса» — кінофільм режисера Вітторіо Де Сіка, спільного виробництва Великої Британії, Італії та США.
  : «Полювання на лиса» — 8-й епізод п'ятого сезону серіалу «Цілком таємно».